PubMed Central — електронна бібліотека з метичних та біомедичних тем з відкритим доступом;
 PCI Mezzanine Card